Tra le competizioni dello sci alpino ai XVII Giochi olimpici invernali di  la discesa libera maschile si disputò domenica 13 febbraio sulla pista Olympiabakken di Kvitfjell; lo statunitense Tommy Moe vinse la medaglia d'oro, il norvegese Kjetil André Aamodt quella d'argento e il canadese Ed Podivinsky quella di bronzo.

Detentore uscente del titolo era l'austriaco Patrick Ortlieb, che aveva vinto la gara dei XVI Giochi olimpici invernali di  disputata sul tracciato di Val-d'Isère precedendo il francese Franck Piccard (medaglia d'argento) e l'austriaco Günther Mader (medaglia di bronzo); il campione mondiale in carica era lo svizzero Urs Lehmann, vincitore a Morioka 1993 davanti al norvegese Atle Skårdal e allo statunitense A J Kitt.

Risultati 

Legenda:
DNF = prova non completata
DSQ = squalificato
Pos. = posizione
Pett. = pettorale

Ore: 11.00 (UTC+1)
Pista: Olympiabakken
Partenza: 1 020 m s.l.m.
Arrivo: 182 m s.l.m.
Lunghezza: 3 035 m
Dislivello: 838 m
Porte: 39
Tracciatore: Sepp Messner (FIS)

Bibliografia

Voci correlate 
 Coppa del Mondo di sci alpino 1994

Collegamenti esterni 
 
 

Discesa libera maschile